Filmpreis 2004 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2004
 Europäischer Filmpreis 2004
 Schweizer Filmpreis 2004